Tanc Tiger se poate referi la următoarele:

Tiger I, sau Panzerkampfwagen Tiger Ausf. E, tanc greu german produs în anii 1942–44
Tiger II, or Panzerkampfwagen Tiger Ausf. B, tanc greu german produs în anii 1943–1945, cunoscut și ca Königstiger = „Regele Tigru” ori „Tigrul Regal”

Dezambiguizare